Такам () — фамилия.
 Такам, Анук (род. 1979) — камерунский футболист, полузащитник.
 Такам, Карлос (род. 1980) — камерунский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.